Polonuevo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Polonuevo (ort), Atlántico, 
 Polonuevo (kommun), Atlántico,